Зу́бы:

 Зуб (биология) — костное образование у животных, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).
 Зубы человека — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.
 «Зубы» — первый студийный электрический альбом группы «Комитет охраны тепла».

Топонимы 
 Зубы — село в Котелевском районе Полтавской области Украины.
 Зубы — деревня в Красногородском районе Псковской области.

См. также 
 Зуб
 Зубья